— хорватський бас із ладовим грифом.
 Берда — застаріле слово зі значенням «сторожа, варта» (за походженням є видозміненим  — «хто тут»).

Топонім 

 Берда — річка в Україні, впадає в Азовське море.
 Берда — залізнична станція Придніпровської залізниці.
 Берда — найвища вершина рівнинної частини України (515 м).
 Берда — заповідне урочище, Чернівецька область.

Прізвище 

 Берда Олександр Миколайович (5 червня 1956) — російський театральний і кіноактор.
  (1902—1966) — хорватський поет.

Див. також 
 Барда
 Бердо (значення)
 Берд
 Берду
 Бердах
 Балка Берда
 Гладкоголов Берда
 Дебют Берда
 Заплава річки Берда
 Пойма річки Берда
 Скеля над річкою Берда